La A1 Ethniki 2002-03 fue la edición número 63 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El A.O. Near East y el Olympia Larissa BC descendieron a la A2 Ethniki.

El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su vigésimo cuarto título, derrotando en la final al AEK B.C. en cuatro partidos.

Equipos 

{|class="wikitable"
|-
!Equipo
!Ciudad
|-
|align="left"|AEK Athens||Atenas
|-
|align="left"|Aris||Salónica
|-
|align="left"|Ionikos Nea Filadelfeia||Nea Filadelfeia, Atenas
|-
|align="left"|Irakleio||Irakleio
|-
|align="left"|Iraklis||Salónica
|-
|align="left"|Makedonikos||Salónica
|-
|align="left"|Maroussi||Maroussi, Atenas
|-
|align="left"|Near East||Kaisariani, Atenas
|-
|align="left"|Olympia Larissa||Larissa
|-
|align="left"|Olympiacos||El Pireo
|-
|align="left"|Panathinaikos||Atenas
|-
|align="left"|Panionios||Nea Smyrni, Atenas
|-
|align="left"|PAOK||Salónica
|-
|align="left"|Peristeri||Peristeri, Atenas
|}

 Resultados 
Temporada regular

Playoffs

Final

GalardonesMVP de la A1 Ethniki Fragkiskos Alvertīs – PanathinaikosMVP de las Finales Jaka Lakovič – PanathinaikosMejor entrenador Argyrīs Pedoulakīs''' – Peristeri

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2002-03 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2002-03 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2002
Baloncesto en 2003